

Pessoas
Oscar Sturgis

Localidades

 Sturgis (Dacota do Sul)
 Sturgis (Kentucky)
 Sturgis (Michigan)
 Sturgis (Mississippi)

Desambiguação